Molekulska formula -{C10H12O4}- se može odnositi na:

 Acetosiringon
 Kantaridin
 Sparasol